Помста — відплата кому-небудь за вчинену кривду, заподіяне зло.
 «Помста» — панцерний потяг збройних сил УНР.

Фільми 
 «Помста» — американська мелодрама 1990 року режисера Тоні Скотта.
 «Помста» — дансько-шведський драматичний фільм 2010 року режисера Сюзанни Бір.
 «Помста» — американський драматичний серіал за мотивами роману Александра Дюма «Граф Монте-Крісто».